Intercontinental Rally Challenge 2010 var den femte säsongen av rallymästerskapet Intercontinental Rally Challenge. Säsongen startade med Rallye Automobile Monte-Carlo 19 januari och avslutades med FxPro Cyprus Rally 6 november. Juho Hänninen blev mästare.

Kalender

Slutställningar

Förarmästerskapet 

 Endast de sju bästa resultaten räknas in i mästerskapet.

Märkesmästerskapet 
 Endast de sju bästa placeringarna räknas in i mästerskapet.

Säsonger

IRC-säsonger
Motorsportevenemang 2010